feketedoboz, az elsősorban repülőgépeken használatos adatrögzítő berendezés köztudatban elterjedt megnevezése 
feketedoboz-pszichológia, black box pszichológia, a behaviorizmus egy megnevezése
feketedoboz, a kibernetikai kutatás egyik módszere
Fekete Doboz, dokumentarista film- és videóvállalkozás
 lásd még: black box (egyértelműsítő lap)